Сироїд — українське прізвище.

Персоналії 
 Сироїд Інна Валентинівна — український історик та правник, кандидат історичних наук.
 Сироїд Оксана Іванівна — український політик, народний депутат VIII скликання (партія «Самопоміч»), Заступник Голови ВРУ.
 Сироїд Тетяна Леонідівна — український правознавець, завідувач кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.

Українські прізвища